The Times, jornal editado em Londres
The New York Times, jornal editado em Nova Iorque
Times, uma fonte tipográfica
Times New Roman, uma fonte tipográfica
Times (série de televisão)

Veja também
Time

Desambiguação